Чапоте има више значења:

 Чапоте (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чапоте (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чапоте (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику